Зау́дайка () — село,
Заудайский сельский совет,
Ичнянский район,
Черниговская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 7421784401. Население по переписи 2001 года составляло 727 человек .

Является административным центром Заудайского сельского совета, в который, кроме того, входит село 
Коршаки.

Географическое положение 
Село Заудайка находится на левом берегу реки Удай,
выше по течению на расстоянии в 4,5 км расположено село Андреевка,
ниже по течению на расстоянии в 1 км расположено село Коршаки,
на противоположном берегу — село Монастырище.
Река в этом месте сильно заболочено (болото Удай), вокруг проведено много ирригационных каналов.
Через село проходит автомобильная дорога .

История 
Есть на карте 1812 года

Дата основания — 1580 год. В ХІХ веке село Заудайка было в составе Монастырыщенской волости Нежинского уезда Черниговской губернии. В селе была Покровская церковь. Священнослужители Покровской церкви:
 1828 - священник Афанасий Иванович Каминский, дьячек Василий Иосифович Яковский, пономарь Петр Леонтьевич Сильвестров
В 1859 году в владельческом и козачьем селе Заудайка была церковь и 114 дворов где проживало 685 человек (326 мужского и 359 женского пола)

Экономика 
 «Дружба», кооператив.

Объекты социальной сферы 
 Школа I-II ст.
 Детский сад.
 Дом культуры.

Достопримечательности 

 Братская могила советских воинов, погибших при освобождении села в сентябре 1943 г. во время Великой Отечественной войны.
 Покровская церковь, 1905-1910г., построенная на месте сгоревшей деревянной в 1834г.

Примечания

Ссылки 
 Историческая информация о селе Заудайка